Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des deux lettres C et B.

Codes 
 CB, Cambodge (FIPS 10-4 et liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2)
 CB, Scot Airways (Code AITA)
 0xCB, symbole pour la lettre capitale E tréma « Ë » (norme ISO/CEI 8859-1)

Sigles et abréviations 
 CB, province canadienne, la Colombie-Britannique
 CB, carte bancaire (parfois confondue avec Carte Bleue Visa)
 CB, Groupement des cartes bancaires CB (souvent confondu avec Groupe Carte Bleue, ancien nom de Visa Europe France)
 CB, citizen-band, bande de fréquences radio centrée sur 27 MHz (Bande des 11 mètres) utilisée par les cibistes
 CB, code-barres
 Honda CB, gamme des motos roadster de Honda
 CB, coefficient de bloc en architecture navale
 CB ou CB’s, diminutif du nom de la salle de spectacles new-yorkaise, le CBGB’s.
 CB, chef de brigade, un grade militaire ou chef, responsable de brigade, fonction scoute désignant le responsable d'une brigade.
 Cb, abréviation du cumulonimbus en météorologie.
 CB, abréviation de Cinema Bizarre, groupe de rock allemand
 CB : couché brillant (Un papier couché brillant en imprimerie)
 CB, surnom du club Cholet Basket
 Cb : combien en langage SMS

Autres sens 
 CB, en hexadécimal, représente le nombre 203 en décimal
 La classe CB était une classe de sous-marin de poche utilisés par la Regia Marina (marine italienne) pendant la Seconde Guerre mondiale
Code